Mboma (Kamerun)
 Boma